|-
| 82801 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82802 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82803 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82804 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82805 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82806 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82807 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82808 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82809 - || || 17 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 82810 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82811 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82812 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82813 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82814 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82815 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82816 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82817 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82818 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82819 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82820 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82821 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82822 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82823 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82824 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82825 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82826 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82827 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82828 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82829 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82830 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82831 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82832 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82833 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82834 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82835 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82836 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82837 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82838 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82839 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82840 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82841 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82842 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82843 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82844 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82845 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82846 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82847 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82848 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82849 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82850 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82851 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82852 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82853 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82854 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82855 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82856 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82857 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82858 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82859 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82860 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82861 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82862 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82863 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82864 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82865 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82866 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82867 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82868 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82869 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82870 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82871 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82872 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82873 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82874 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82875 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82876 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82877 - || || 20 d'agost, 2001 || Nashville || R. Clingan
|-
| 82878 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82879 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82880 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82881 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82882 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82883 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82884 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82885 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82886 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82887 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82888 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82889 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82890 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82891 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82892 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82893 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82894 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82895 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82896 - || || 22 d'agost, 2001 || Pic du Midi || Pic du Midi
|-
| 82897 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82898 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82899 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82900 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
2